Geografia:
Can Tabola, masia del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
Serra de Can Tabola, serra del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental